Het verhaal van het optreden van Johannes de Doper in de woestijn van Judea (Evangelie volgens Matteüs 3)
 Johannes de Doper in de wildernis (Geertgen tot Sint Jans), een schilderij van Geertgen tot Sint Jans
 Johannes de Doper in de wildernis (Jheronimus Bosch), een schilderij van Jheronimus Bosch